Факультативный симбиоз (протокооперация) — форма симбиоза, при которой совместное существование взаимно выгодно, но, в отличие от облигатного симбиоза (где сосуществование организмов жизненно необходимо для каждого), является необязательным, то есть каждый из организмов при отсутствие партнёра может жить самостоятельно.

Подобные отношения достаточно распространены и играют важную роль в природе.

Примеры 
Некоторые виды кишечнополостных прикрепляются к крабам, они питаются остатками пищи, используют его для передвижения, а взаимен маскируют его, тем самым защищая от хищников.

Рыбы-чистильщики (губаны, бычки, рифовые окуни, рыбы-бабочки и др.) освобождают крупных рыб от наружных паразитов.

Некоторые виды муравьев питаются выделениями тлей и при этом защищают их от птиц.

Некоторые птицы выклёвывают паразитов из складок носорога и предупреждают их об опасности криком.

Пчёлы опыляют растения, питаясь при этом нектаром.

Литература 
 Фаминцын А. С. О роли симбиоза в эволюции организмов : (Долож. в заседании Физ.-мат. отд. 25 окт. (8 нояб.) 1906 г.) // Зап. Имп. акад. наук. Серия 8. По Физико-математическому отделению. Труды Ботанической лаборатории Императорской Академии наук — 1907. — Т. 20, № 3. — С. 1—14.

Ссылки 
 Биотические факторы среды и обусловленные ими типы взаимоотношений организмов

Биологическая терминология